Timothy Dwight ist der Name folgender Personen:

* Timothy Dwight IV. (1752–1817), US-amerikanischer Theologe, Politiker, Dichter und Hochschullehrer
 Timothy Dwight V (1828–1916), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Tim Dwight (Timothy John Dwight Jr.; * 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler